Pfarrkirche Siebenhirten steht für folgende Kirchengebäude:

 Pfarrkirche Siebenhirten (Wien) in Wien
 Pfarrkirche Siebenhirten (Gemeinde Mistelbach) in Mistelbach, Niederösterreich